Mahlberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 Mahlberg, Stadt im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mahlberg (Bad Münstereifel), Stadtteil von Bad Münstereifel, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Mahlberg (Berg) (611,5 m), im Nordschwarzwald bei Moosbronn (Gaggenau), Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Mahlberg, 625 m hohe Erhebung mit Funktürmen südlich von Geigenwang in der Oberpfalz
 Mahlberg (Harz) (476,8 m), im Harz nahe Nöschenrode (Wernigerode), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Mahlberg (Westerwald) (Malberg) (360 m), im Niederwesterwald in Hähnen (Hausen), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Mahlberg steht auch für:
 Juwelier Mahlberg, deutsches Familienunternehmen im Bereich Schmuck und Uhren

Mahlberg ist der Familienname folgender Personen:
 George E. Mahlberg (1954–2011), US-amerikanischer Schauspieler, Tontechniker, DJ, Hörfunkmoderator und Astrophysiker
 Hermann J. Mahlberg (* 1938), deutscher Hochschullehrer für Kunsterziehung
 Marianne Mahlberg (1914–1981), deutsche Ruderin
 Paul Mahlberg (1889–1970), deutscher Kunsthistoriker und Architekt
 Reinhard Mahlberg (* 1959), deutscher Schauspieler
 Renate Mahlberg (1949–2019), deutsche Schriftstellerin
 Thomas Mahlberg (* 1965), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Mahlberg (1884–1935), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Malberg
 Mahlstatt